Yongfu bezeichnet:

Yongfu (永福县), Kreis im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
Yongfu (Muchuan) (永福镇), Großgemeinde im Kreis Muchuan in der chinesischen Provinz Sichuan
Yongfu (Yongfu) (永福镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
Yongfu (Zhangping) (永福镇), Großgemeinde der Stadt Zhangping in der chinesischen Provinz Fujian
Yongfu (Baoxing) (永富乡), Gemeinde im Kreis Baoxing in der chinesischen Provinz Sichuan
Yongfu (Hailun) (永富乡), Gemeinde der Stadt Hailun in der chinesischen Provinz Heilongjiang